Канути () — топонимː

 Канути — река в штате Аляска, США. Приток реки Коюкук.
 Канути — национальный резерват дикой природы в штате Аляска, США.